Iso-Kytönen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso-Kytönen (ö, lat 62,48, long 28,61), Södra Savolax, Nyslott, 
 Iso-Kytönen (ö, lat 62,23, long 29,38), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar